И́горь Корнелю́к:
 Корнелюк, Игорь Владимирович (1977—2014) — российский журналист, специальный корреспондент ВГТРК. 
 Корнелюк, Игорь Евгеньевич (род. 1962) — советский и российский музыкант, певец и композитор, телеведущий.